МЛБ в сезоне 1983 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Балтимор Ориолс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Финальная серия лиги: Филадельфия Филлис — Лос-Анджелес Доджерс 3-1

Американская лига 
 Финальная серия лиги: Балтимор Ориолс — Чикаго Уайт Сокс 3-1

Мировая серия 
 Мировая серия 1983: Балтимор Ориолс — Филадельфия Филлис 4-1

Ссылки 

 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1983 год в бейсболе